Legé – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica.
Lège – comune francese nel dipartimento dell'Alta Garonna.